Jan Ziemba ps. „Jastrząb” (ur. 1885) – działacz niepodległościowy, członek NZR, 19 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Ziemba (ur. 1888) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 2 sierpnia 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Ziemba (ur. 1890) – działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy